Tabuleirense – abitanti di Tabuleiro do Norte
Tabuleirense – abitanti di Tabuleiro